Hodges steht für:
 Hodges (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Hodges-Brücke, Pontonbrücke über den Rhein
 The Hodges Brothers, US-amerikanische Band

Hodges ist der Name folgender Orte

in den Vereinigten Staaten:
 Hodges (Alabama)
 Hodges (Kansas)
 Hodges (Montana)
 Hodges (South Carolina)
 Hodges (Tennessee)
 Hodges (Texas)
 Hodges (Virginia)
 Hodges (West Virginia)
 Hodges Township, Minnesota

auf Jamaika:
 Hodges (Jamaika)

in Antarktika:
 Hodges Point, Landspitze an der Ostküste des Grahamlands

auf Südgeorgien:
 Hodges-Gletscher
 Mount Hodges